FSI steht für:
 Fachschaftsinitiative, basisdemokratische Zusammenschlüsse von Studierenden
 Fernstudieninstitut der Beuth Hochschule für Technik Berlin
 Fernstudieninstitut der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
 Ferrovie dello Stato Italiane, staatliche Eisenbahngesellschaft von Italien
 Floor Space Index, englischer Begriff für „Geschossflächenzahl (GFZ)“
 Fluid-Structure-Interaction aus dem Bereich der Strömungslehre, siehe Fluid-Struktur-Kopplung
 Fonds stratégique d'investissement, ein französischer Staatsfonds
 FontShop International, eine Dachmarke von FontShops auf der ganzen Welt
 Foreign Service Institute, eine Einrichtung des Außenministeriums der Vereinigten Staaten zur Vorbereitung von US-amerikanischen Diplomaten auf die jeweiligen Zielländer
Fragile States Index, vormals Failed States Index (kennzeichnet für Staaten Risiken des Staatszerfalls, siehe Schwacher Staat)
 Frank-Stronach-Institute, ein Institut auf der TU Graz
 Fuel Stratified Injection aus dem Bereich der Einspritztechnik bei Verbrennungsmotoren, siehe Schichtladung
 Henry Post Army Airfield (IATA-Code), Militärflugplatz von Fort Sill, Comanche County, Oklahoma

 
FSI